James John Benzelock, dit Jim Benzelock (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 1964 avec les Warriors de Winnipeg dans la Ligue de hockey junior du Manitoba.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1964-1965 || Warriors de Winnipeg || LHJM ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1965-1966 || Braves de Winnipeg || LHJM ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1966-1967 || Braves de St. James || LHJM ||- ||35 ||31 ||66 ||92 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Jets de Winnipeg || LHOu ||58 ||43 ||50 ||93 ||168 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1968-1969 || South Stars de Memphis || LCH ||69 ||11 ||17 ||28 ||81 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1969-1970 || Stars de l'Iowa || LCH ||71 ||11 ||9 ||20 ||76 ||11 ||5 ||4 ||9 ||12
|-
|1970-1971 || Gems de Dayton || LIH ||28 ||12 ||10 ||22 ||41 ||10 ||6 ||4 ||10 ||10  
|-
|1971-1972 || Gems de Dayton || LIH ||68 ||44 ||31 ||75 ||120 ||5 ||2 ||2 ||4 ||15
|-
| 1972-1973 || Oilers de l'Alberta || AMH ||26 ||1 ||1 ||2 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1972-1973 || Cougars de Chicago || AMH ||43 ||9 ||12 ||21 ||23 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Cougars de Long Island || NAHL ||3 ||2 ||1 ||3 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Cougars de Chicago || AMH ||53 ||6 ||7 ||13 ||19 ||18 ||2 ||2 ||4 ||36
|-
|1974-1975 || Oilers de Tulsa || LCH ||41 ||13 ||18 ||31 ||85 ||2 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1974-1975 || Cougars de Long Island || NAHL ||6 ||3 ||1 ||4 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1974-1975 || Cougars de Chicago || AMH ||10 ||0 ||2 ||2 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1975-1976 || Nordiques de Québec || AMH ||34 ||2 ||5 ||7 ||6 ||3 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1975-1976 || Nordiques du Maine || NAHL ||21 ||8 ||9 ||17 ||13 ||4 ||1 ||5 ||6 ||25
|-
|1977-1978 || Millionaires d'Elmwood || CSHL ||- ||13 ||16 ||29 ||37 ||- ||- ||- ||- ||-

|166 ||18 ||27 ||45 ||72 ||21 ||2 ||2 ||4 ||36

Notes et références 

Naissance en juin 1947
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des North Stars du Minnesota
Joueur des South Stars de Memphis
Joueur des Stars de l'Iowa
Joueur des Gems de Dayton
Joueur des Oilers de l'Alberta
Joueur des Cougars de Chicago
Joueur des Cougars de Long Island
Joueur des Oilers de Tulsa
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Nordiques du Maine
Joueur des Millionaires d'Elmwood
Attaquant de hockey sur glace
Naissance à Winnipeg